Списак грбова и амблема афричких земаља:

Земље са ограниченим легитимитетом

Аутономни региони, аутономни градови и остале регије 

Грбови Африке